Thull est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marcel Thull (1951-), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Roger Thull (1939-), frère du précédent, coureur cycliste luxembourgeois.

Patronyme allemand